Sigi est :

 Sigi, un personnage du cycle de Sigurd dans la mythologie scandinave ;
 Sigi, un kabupaten créé en 2008 dans la province indonésienne de Sulawesi central ;
 SIGI, acronyme de Syndicat intercommunal de gestion informatique, un syndicat intercommunal luxembourgeois.